Табу́н:
 Табун — стадо лошадей.
 Табун — нервно-паралитическое отравляющее вещество.
 Табун — археологический памятник эпохи палеолита на горе Кармель в Израиле.
 «Табун» — советский комплекс малогабаритной разведывательно-сигнализационной аппаратуры.

См. также 
 «Ночное» (также — «Табун») — картина русского художника Николая Эллерта.
 Табунный — посёлок в Морозовском районе Ростовской области.

Примечания